Sözeri ist der Familienname folgender Personen:

 Ayta Sözeri (* 1976), türkische Schauspielerin und Sängerin
 Erkan Sözeri (* 1966), türkischer Fußballspieler und -trainer